Usapibela bezeichnet:

 ein Dorf im Suco Cunha, Osttimor, siehe Cunha (Pante Macassar)
 eine Aldeia im Suco Lalisuc, Osttimor, siehe Lalisuc